Zero:
 Mitsubishi A6M Zero — японский истребитель времён Второй мировой войны.
 Zero — песня американской рок-группы The Smashing Pumpkins из третьего студийного альбома Mellon Collie and the Infinite Sadness.
 Zero — сингл Imagine Dragons.
 Zero — серия комиксов.

См. также 
 ZERO
 ZEROe
 Зеро